Аранча Рус (; родилась 13 декабря 1990 года в Делфте, Нидерланды) — нидерландская теннисистка; победительница четырёх турниров WTA в парном разряде; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2008); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2008); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2008); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2008); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Аранча — одна из двух детей в семье; её сестру зовут Ким.

Рус пришла в теннис в пять лет по протекции сестры.

Уроженка Делфта считает своими любимыми ударами бэкхенд и подачу, предпочитая значительно подкручивать мяч при ударах. Любимое покрытие — грунт.

Аранче принадлежит самая длинная серия поражений на турнирах WTA составляет 17 матчей, которые она проиграла в 2012—2013 годах.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (46)

Победы (30) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (16)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (30)

Победы (12)

Поражения (18)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Нидерландов
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде среди девушек